One Tree Hill kan syfta på:

 One Tree Hill, amerikansk TV-serie

Geografi

Australien 

 One Tree Hill, South Australia, förort till Adelaide, South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar